Система футбольных лиг Ирана () состоит из пяти уровней. Управляется двумя футбольными организациями: Федерацией футбола Исламской Республики Иран и Организацией футбольных лиг Ирана.

Нынешняя система

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Информация о иранской лиге на официальном сайте ФИФА

Футбол в Иране
Иран